1988 Голяма награда на Сан Марино е 8-о за Голямата награда на Сан Марино и втори кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 1 май 1988 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино